Fox (engelsk for ræv) kan hentyde til flere artikler:

Firmaer
 FOX – en amerikansk tv-station
 20th Century Fox – et filmstudie
 Fox Film Corporation – et filmstudie, der i 1935 opgik i 20th Century Fox
 Fox News – amerikansk 24-timers nyhedskanal

Personer
 Charles James Fox – britisk politiker
 William Fox – stifteren af Fox Film Corporation
 Fox Mulder – en person i tv-serien X-Files
 Fox (musiker) – dansk musiker i gruppen Parkering Forbudt

Andet
 Volkswagen Fox – en bilmodel
 Fox (månekrater) –  et nedslagskrater på Månen